BQK peut faire référence à :
 , la banque centrale du Kosovo ;
 .